C. Mayer – cratere lunare
Christian Mayer – astronomo ceco
altre persone che si chiamano Christian Mayer
Christopher Mayer – attore statunitense
Carl Mayer – sceneggiatore austriaco
Charles Mayer – pugile statunitense
Camille Mayer – militare tedesco